Олег Мартыненко:
 Мартыненко, Олег Григорьевич (1936—2012) — советский и белорусский теплофизик, педагог, академик НАН Беларуси.
 Мартыненко, Олег Петрович (1934—2009) — советский и российский учёный и педагог.